Revolver (; ursprünglich ; ‚umdrehen‘ bzw. ‚weiterdrehen‘) bezeichnet:

 Revolver sowie Variationen wie Revolvergewehr, Revolverkarabiner usw., Handfeuerwaffen
 Revolverkanone, besondere Bauart der Maschinenkanone
 Werkzeugrevolver, in der Technik eine drehbare Vorrichtung (z. B. an der Revolverdrehmaschine), mit deren Hilfe Werkzeuge oder Zusatzgeräte schnell nacheinander eingesetzt werden können
 Objektivrevolver, eine drehbare Vorrichtung an Filmprojektoren und Mikroskopen, um das Objektiv zu wechseln
 Revolver (Album), Langspielplatte der Beatles aus dem Jahr 1966
 Revolver (deutsche Band), deutsche Hardrock-Band
 Revolver (französische Band), französische Folkrock-Band
 Revolver (Lied), Lied von Madonna aus dem Jahr 2009
 Revolver (Film), Film unter der Regie von Guy Ritchie aus dem Jahr 2005
 Revolver (Filmmagazin), Filmmagazin
 Revolver (Musikmagazin), Musikmagazin
 Revolver Mail, Software
 Revolver Publishing, deutscher Kunstverlag

Siehe auch:

 Revolverblatt, abwertend für Boulevardzeitung
 Revolvergebiss, Bezeichnung für das bei Haien typische mehrreihige Gebiss
 Revolverheld, Person, die gut mit dem Revolver umgehen konnte
 Revolver Office, Unternehmen
 Revolverschaltung, Variante der mechanischen Gangschaltung in Automobilen
 Velvet Revolver, US-amerikanische Rockband